Futbalový klub mládeže Vinohrady Bratislava byl slovenský fotbalový klub, který sídlil v bratislavské městské části Nové Mesto (místní část Vinohrady). Zanikl v roce 1999 po fúzi s Rapidem Bratislava. Nejznámějším odchovancem klubu byl Peter Dubovský, který zde působil v raném mládežnickém věku.

Své domácí zápasy odehrával v areálu na Prešovskej ulici.

Historické názvy 

Zdroj:

 TJ Vinohrady Bratislava (Telovýchovná jednota Vinohrady Bratislava)
 199? – FKM Vinohrady Bratislava (Futbalový klub mládeže Vinohrady Bratislava)
 1999 – fúze s FK Rapid Bratislava ⇒ zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1999
Fotbal v Bratislavě
Nové Mesto (Bratislava)
Sportovní kluby v Bratislavě